Lentisco é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Phillyrea angustifolia
 Pistacia lentiscus